Спи́рос Фока́с (, , имя при рождении — Спи́рос Андруцо́пулос (); род. 17 августа 1937, Патры, Пелопоннес, Греция) — греческий актёр, наиболее известный по участию в европейских и голливудских фильмах, в том числе «Рокко и его братья», «Улица Маргутта» (1960), «Человек, которого нужно сжечь» (1962), «Жемчужина Нила» (1985) и «Рэмбо 3» (1988).

Биография 
Спирос Андруцопулос родился 17 августа 1937 года в Патрах (Пелопоннес, Греция), где прошли его первые школьные годы. Мать Спироса была родом с Керкиры (Ионические острова). Когда мальчику исполнилось девять лет, семья переехала в Афины, где в районе Калитея он окончил школу. С детства был увлечён просмотром фильмов (ради чего даже прогуливал школьные уроки) и мечтал стать актёром. Имеет брата.

Ещё будучи студентом театральной школы, дебютировал в кино, сыграв в фильме «Кровавый закат» (1959) режиссёра Андреаса Ламбриноса, после чего последовало ещё несколько ролей.

В 1960 году, после того, как он был замечен легендарным итальянским режиссёром Лукино Висконти, Фокас снялся в фильмах «Мессалина, императрица Венеры» и «Смерть друга». На протяжении 1960-х годов Италия стала вторым домом для актёра, где он сначала продолжил своё обучение в Риме, а затем жил и работал. И хотя по причине этого Фокас не приобрёл большой популярности в Греции, тем не менее он появился в нескольких греческих фильмах, включая «Трефовая дама», «Стефания», «Любовь на горячем песке» (1966) и др.

В 1985 году попал в Голливуд, получив приглашение исполнить роль в кинофильме «Жемчужина Нила», за которым последовал, в том числе, «Рэмбо 3» (1988) с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Появился в 10 эпизоде 8 сезона детективного телесериала «Она написала убийство» (1991).

На протяжении многих лет жил и работал в США, после чего вернулся в Грецию.

Личная жизнь 
Четырежды женат. Первый брак заключил в возрасте 21 года, а последний — в 76 лет. Четвёртая супруга Фокаса, Лилиан, имеет дочь Константину, которую он считает и своим ребёнком, хотя кровных детей не имеет.

Интересные факты 
 В 2010 году, в рамках кампании «Верните их обратно!», целью которой является добиться возвращения из Великобритании в Грецию мраморов Парфенона, был выпущен короткий шуточный видеоролик. Корреспондент сообщает о том, что в Лондоне из знаменитой башни Биг-Бен пропали часы, которые, как выяснилось, похитил греческий мультимиллионер Аристотелис Элгиниадис (Спирос Фокас). На первый вопрос ведущей о том, зачем он снял часы, последний отвечает, что сделал это для их сохранения от лондонского смога, а так как они являются всемирно известной достопримечательностью, то требуют соответствующего обращения. На второй вопрос о воссоединении часов с башней, Элгиниадис отвечает, что может позаимствовать их англичанам на несколько дней. В съёмках ролика также принял участие известный греко-французский журналист и телеведущий Никос Алиагас. Вывезенные лордом Элгином в начале XIX века, греческие произведения искусства, несмотря на многолетние усилия правительства Греции вернуть их, продолжают оставаться в Британском музее.

Фильмография

Ссылки 
 Спирос Фокас в IMDb

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Актёры Греции